Ри́фкин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Ривка).

Известные носители:
 Рифкин, Адам (Adam Rifkin, род. 1966) — американский продюсер, режиссёр и актёр.
 Рифкин, Джереми (род. 1945) — американский писатель, философ, экономист и общественный деятель.
 Рифкин, Джошуа (Joshua Rifkin, род. 1944) — американский пианист, дирижёр и музыковед.
 Рифкин, Джоэл (род. 1959) — американский серийный убийца.
 Рифкин, Рон (род. 1939) — американский актёр.

Также 
 Фестиваль Рифкина — фильм Вуди Аллена (2020).